2004 року турнір переїхав з Шанхая до Пекіна. Останніми чемпіонками в Шанхаї були Емілі Луа і Ніколь Пратт. Цього разу Пратт грала в парі з Тамарін Танасугарн, але вони вибули у півфіналі.

Еммануель Гальярді і Дінара Сафіна виграли титул, у фіналі перемігши пару Хісела Дулко і Марія Венто-Кабчі з рахунком 6–4, 6–4.

Сіяні пари

Сітка

Кваліфікація

Сіяні пари

Кваліфікувалися 
  Наталі Грандін /  Антонія Матіч

Кваліфікаційна сітка

Посилання 
 Official results archive (ITF) 
 Official results archive (WTA) 

Жінки, парний розряд
China Open